Dobe steht für:

 Paul Dobe (1880–1965), deutscher Pflanzenfotograf, Maler und Zeichner
 Dobe, Kostanjevica na Krki, deutsch Dobach, Ortsteil von Kostanjevica na Krki in Slowenien
 Dobe (Botswana), Grenzort in Botswana